

Patronymes 

 Édouard Hachin, (1808-1891) était un poète, chansonnier, vaudevilliste et goguettier français.
 Pascale Trinquet-Hachin, (1958- ) est une escrimeuse française.